Dearing – città statunitense nella Georgia
Dearing – città statunitense nel Kansas